Джон Томсон: Томсон, Джон (1837—1921) — шотландский фотограф.
 Томсон, Джон (1909—1931) — шотландский футболист.
 Томсон, Джон Сазерленд (1920—2008) — британский государственный и колониальный деятель, администратор Британских Виргинских островов.